Die Parlamentswahlen in Bulgarien 2013 wurden in Bulgarien am 12. Mai 2013 abgehalten.

Spitzenkandidaten

Umfragen

Wahlergebnis

Einzelnachweise 

2013
Bulgarien
Bulgarische Geschichte (21. Jahrhundert)